Полтавський (Туркменістан) — населений пункт у Серхетабадському етрапі Марийського велаяту Туркменістану.

 Полтавська Кароліна Леонідівна — заслужений журналіст України.
 Полтавський Семен Володимирович (1981) — радянський волейболіст.
 Полтавський Сергій Єфремович (1930—2001) — український радянський діяч, депутат Верховної Ради УРСР 7—10-го скликань.

Примітки